Solbiatesi – abitanti di Solbiate Arno
Solbiatesi – abitanti di Solbiate Olona
Solbiatesi – abitanti di Solbiate